Andrea Tosto De Caro – poeta, compositore e critico d'arte italiano
Baldassarre De Caro –  pittore italiano
Gaspare De Caro – storico, scrittore e saggista italiano
Gerardo De Caro – insegnante e politico italiano
Lorenzo De Caro – pittore italiano
Lucio De Caro – regista, sceneggiatore e giornalista italiano
Ludovica De Caro – doppiatrice italiana
Mario De Caro – filosofo italiano
Raffaele De Caro – avvocato e politico italiano
Vincenzo De Caro – ciclista italiano

Pagine correlate
Decaro (disambigua)